Беседнова — женская форма фамилии .

Известные носители:
 Беседнова, Наталия Николаевна (род. 1935) — советский и российский микробиолог и иммунолог, академик РАН (с 2013; РАМН с 2000).
 Беседнова, Наталья Владимировна (род. 1974) — российский художник-график, член-корреспондент Российской академии художеств (2012).